«Ланселот Озёрный» () — кинофильм 1974 года, автором сценария и режиссёром которого является Робер Брессон.

Как и в других своих поздних работах, Брессон вновь делает ставку на актёров-любителей, для многих из которых эта съёмка вообще оказывается дебютом в кино. Режиссёр изначально требовал от них нехватку эмоций для создания особого стиля повествования в ленте, и вдобавок, он частично или полностью убрал всю сказочность и фантастичность из легенды о Граале. Жёсткий реализм, который теперь создаётся в фильме, подчёркивает кровь и грязь в этой истории.

Это одна из двух лент Робера Брессона (вторая — «Процесс Жанны д'Арк»), снятая о Средневековье. Фильм выполнен в ярком и оригинальном стиле и повествует об истории любви Ланселота и Гвиневры, параллельно рассказывая хронику о крушении Камелота и исчезновении Круглого стола. Кинолента также частично основана на нескольких рыцарских романах, в том числе и «Ланселот-Грааль», и творчестве Кретьена де Труа.

Продюсер фильма Жан Янн вспоминал о своём опыте работы над этим фильмом: «Брессон провёл целый день в звукозаписывающей студии, чтобы найти звук падающей кочерги на землю. Логику Брессона на съёмочной площадке понять невозможно».

Фильм был удостоен «Приза ФИПРЕССИ в параллельных секциях» на Каннском кинофестивале 1974 года.

Сюжет 
Сюжет фильма основывается на легендах о короле Артуре. Рыцари Круглого стола, истощённые бесплодными поисками Святого Грааля, возвращаются во дворец короля Артура. Любовные отношения Ланселота и королевы Гвиневры приводят в бешенство рыцарей.

В ролях 
  — Ланселот Озёрный
 Юмбер Бальсан — Гавейн
 Лаура Д. Кондоминас — Гвиневра
 Владимир Антолек-Орезек —  король Артур
 Патрик Бернхард — Мордред
 Артур де Монталембер — Лайонел
 Чарльз Балсан
 Кристиан Шлюмберже
 Жозеф-Патрик Ле Квидр
 Жан-Поль Леперье
 Мари-Луиза Буфет
 Мари-Габриель Картрон
 Антуан Рабо
 Жан-Мари Бекар
 Ги де Бернис

Критика 
Фильм получил преимущественно положительные отзывы критиков.

На сайте обзоров Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 94%, на основании 18 рецензий критиков со средней оценкой 8,47 из 10.

Михаэль Ханеке поместил картину на второе место в опросе Sight & Sound 2002 года о лучших фильмах, снятых когда-либо. 

Фильм получил премию ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1974 года.

См. также 
 Монти Пайтон и Священный Грааль — пародия на фильм.

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы Робера Брессона
Фильмы об артуриане
Исторические фильмы о VI веке
Фильмы Франции 1974 года
Фильмы ORTF